Rossa peut faire référence à :

Personnalités 
 Mary Jane O'Donovan Rossa (1845-1916), une poète et activiste politique irlandaise.
 Rossa, une chanteuse indonésienne.

Toponymes 

 Rossa est une commune suisse du canton des Grisons ; 
 Rossa est une commune italienne de la province de Verceil.